Ротунда има више значења:

 Ротунда (Арђеш), насеље у округу Арђеш у Румунији
 Ротунда (Клуж), насеље у округу Клуж у Румунији
 Ротунда (Њамц), насеље у округу Њамц у Румунији
 Ротунда (Олт), насеље у округу Олт у Румунији
 Ротунда (Сучава), насеље у округу Сучава у Румунији
 Општина Ротунда (Олт), општина у округу Олт у Румунији